Onotoa är ett släkte av svampdjur. Onotoa ingår i familjen Placospongiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar